Ел Каулоте има више значења:

 Ел Каулоте (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каулоте (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каулоте (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику